

Lien externe 
Site officiel de l'ABL (en portugais)